Дятловичи:

 Дятловичи — деревня в Дрогичинском районе Брестской области.
 Дятловичи — агрогородок в Лунинецком районе Брестской области.
 Дятловичи — деревня в Волковысском районе Гродненской области.

См. также 
 Старые Дятловичи